È la prima edizione del torneo.

In finale Erin Routliffe e Aldila Sutjiadi hanno sconfitto Nicole Melichar-Martinez e Ellen Perez con il punteggio di 6-4, 3-6, [10-8].

Teste di serie 

  Nicole Melichar-Martinez /  Ellen Perez (finale)
  Erin Routliffe /  Aldila Sutjiadi (Campionesse)

  Anna-Lena Friedsam /  Nadiia Kičenok (semifinale) 
  Harriet Dart /  Aleksandra Panova (primo turno)

Wildcard 

  Ashlyn Krueger /  Robin Montgomery (secondo turno)

  Charlotte Chavatipon /  Sabina Zejnalova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATX Open 2023